Кербен:
 Кербен (Киргизия) — город в Джалал-Абадской области Киргизии.
 Кербен (коммуна в Германии) — коммуна в Германии, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.